В высшем дивизионе Израильской хоккейной лиги 2014/2015 участвовало 9 команд.

Ришон Дэвилз

Драгонз Нес-Циона

ХК Бат-Ям

Хорсез Кфар-Сава

Хитмен Раанана

Хоукс Хайфа

Монфорт Маалот

КИХШ

ХК Метула

Ссылки 
 Список составлен по протоколам сыгранных матчей

Израильская хоккейная лига